Старый Карлыга́н () — татарское село в Лопатинском районе Пензенской области, административный центр Старокарлыганского сельсовета. В переводе с татарского, карлыган — «смородинный».

География 
Расположено на овраге с ручьем Карлыган (левый приток Вершаута) в 27 км на юг от райцентра села Лопатино.

История 
Поселено в 1704 года. По преданию, основано темниковскими служилыми  татарами, чьими продолжателями рода они считают себя. Село образовалось из трех деревень — Верхнего, Среднего и Нижнего Карлыганов, основанных тремя родоначальниками из служилых людей Петровского уезда. В 1747 г. в основанной между 1719 и 1747 гг. новопоселенной д. Средний Карлыган 30 ревизских душ татар, приписанных к Адмиралтейству для корабельных работ. С 1780 г. — в составе Петровского уезда Саратовской губернии. В 1795 году д. Карлыган казенных крестьян, 10 дворов «некрещеных татар», 262 ревизских души. Высокая плотность населения на один двор – предвестие недавнего прибытия татар и предстоящего их расселения. В 1877 г. - селение Савкинской волости Петровского уезда, 198 дворов, 3 мечети, школа. 

В 1921 г. – в той же волости Петровского уезда, 360 дворов. С 1928 года село являлось центром сельсовета Лопатинского района Вольского округа Нижне-Волжского края. С 1935 года в составе Даниловского района Саратовского края (с 1939 года — в составе Пензенской области). В 1955 г. — в составе Старовершаутского сельсовета, центральная усадьба колхоза имени Кирова. В 1980-е гг. — центр Старокарлыганского сельсовета, центральная усадьба того же колхоза.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются школа (филиал МБОУ Средняя общеобразовательная школа с. Даниловка), фельдшерско-акушерский пункт, мечеть (открыта в 1999 году), дом культуры, отделение почтовой связи.

Известные уроженцы 
 Мазунов, Мунир Хасанович — татарский поэт, переводчик, журналист.
 Рамазанов, Шигап Алимович — татарский ученый, переводчик, журналист, лингвист, педагог, методист, критик, публицист.

Примечания

Ссылки 
  Пензенская область, Лопатинский район. Полубояров М. С. — 2007 г. 
 Авторский портал Михаила Полубоярова История России. Краеведение. Топонимика

 
Населённые пункты Лопатинского района